Guislin est un prénom et un nom de famille originaire de la partie Nord de la France.

Variantes 
Guislain
Ghislain (dans l'ouest de la France)